Darwaz Airport är en flygplats i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Badakhshan, i den nordöstra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Kabul. Darwaz Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Darwaz Airport är huvudsakligen bergig, men den allra närmaste omgivningen är kuperad. Darwaz Airport ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Darwaz Airport. Runt Darwaz Airport är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer..

Trakten runt Darwaz Airport består i huvudsak av gräsmarker.  subarktiskt inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Badakhshan (provins)
Kontrollbehov inkommande wikilänkar